Funes peut faire référence à  :

Patronymes 
 José G. Funes (né en 1963) est un prêtre jésuite argentin, astronome et actuel directeur de l'observatoire du Vatican. 
 Mauricio Funes (né en 1959) est président du Salvador.

Toponymes 

 Funes, une municipalité du département de Nariño en Colombie.

 Funes, une commune espagnole de la province de la Navarre.

 Funes, une commune italienne de la province de Bolzano dans la région Trentin-Haut-Adige.

Fiction 

 Funes est le nom d'un personnage de fiction de Jorge Luis Borges qui apparaît dans la nouvelle « Funes ou la Mémoire » parue en 1942 puis regroupée dans son recueil Fictions en 1944. Il est doté du don de mémoire absolue. Umberto Eco y fait souvent référence.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités